Wampir (Desmodus) – rodzaj ssaka z podrodziny wampirów (Desmodontinae) w rodzinie liścionosowatych (Desmodontinae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce.

Morfologia 
Długość ciała 68–93 mm, długość ucha 16–21 mm, długość tylnej stopy 13–22 mm, długość przedramienia 52–64 mm; masa ciała 25–40 g.

Systematyka

Etymologia 
 Desmodus:  desmos „zawijany”; οδους odous, οδοντος odontos „ząb”.
 Edostoma: gr. εδω edō „pożreć”; στομα stoma, στοματος stomatos „usta”. Gatunek typowy: Edostoma cinerea  (= Phyllostoma rotundus ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należy jeden występujący współcześnie gatunek:
 Desmodus rotundus  – wampir zwyczajny

oraz gatunki wymarłe:
 Desmodus draculae  – wampir olbrzymi – plejstocen/holocen.
 Desmodus archaeodaptes  – plejstocen.
 Desmodus stocki  – plejstocen.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Liścionosowate